Condado de Morrow é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Morrow (Ohio)
 Condado de Morrow (Oregon)

Desambiguações de topônimos